

Persone 
 Michael Maier (1568-1622) – medico, alchimista e musicista tedesco
 Giulio Maier (1913-1970) – politico italiano
 Bruno Maier (1922-2001) – critico letterario e scrittore italiano
 Vivian Maier (1926-2009) – fotografa statunitense
 Paul L. Maier (1930) – storico e scrittore statunitense
 Johann Maier (1933-2019) – teologo austriaco 
 Charles S. Maier (1939) – storico statunitense
 Sepp Maier (1944) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Tomas Maier (1957) – stilista e dirigente d'azienda tedesco
 Harald Maier (1960) – ciclista austriaco
 Ladislav Maier (1966) – calciatore ceco
 Andreas Maier (1967) – scrittore tedesco
 Ulrike Maier (1967-1994) – sciatrice austriaca
 Hermann Maier (1972) – sciatore austriaco
 Leonie Maier (1992) – calciatrice tedesca

Pagine correlate 
Mayer
Persone di cognome Mayer
Meier